Radzewo heißen drei Ortschaften in Polen:

 Radzewo (Biały Bór), in der Gmina Biały Bór in der Woiwodschaft Westpommern
 Radzewo (Kórnik), in der Gmina Kórnik in der Woiwodschaft Großpolen
 Radzewo (Tychowo), deutsch Louisenhof, in der Gmina Tychowo in der Woiwodschaft Westpommern